Philippe Troyon, né en 1954, est un cinéaste français. 

Directeur adjoint de Périphérie, centre de création cinématographique', chargé de l'éducation à l’image, il est membre de la plate-forme interactive documentaire et pédagogique Imaginem  et membre du Conseil d'Administration de la Cinémathèque du documentaire.

Biographie

Études 
Il a fait ses études à Paris, à l’IDHEC en 1977, Institut des hautes études cinématographiques (aujourd’hui FEMIS). Il est admis à une session d'une année au CNSAD, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 1979. Il fait la formation Ingénierie audiovisuelle au CFT GOBELINS à l’école de l’image en 1985.

Premier Assistant-réalisateur 
 
Il a commencé sa carrière comme premier-assistant réalisateur au cinéma sur trois longs métrages avec Bernard Revon et Claude de Givray, aux côtés de François Truffaut et Claude Sautet, puis sur de nombreuses productions des Buttes Chaumont (20 films et séries, plateaux en direct) de 1979 à 1991 avec principalement Stellio Lorenzi, Jacques Chancel, Roger Pigaut, Gérard Chouchan, Jean-Louis Lorenzi, Yannick Andréi, Patrice Chéreau et .

Il est également  assistant réalisateur de 1979 à 1981 des équipes d’informations d’Antenne 2 pour les journaux télévisés et les grands directs avec Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Pierre Guérin et Marcel Trillat, pour les actualités sportives avec Robert Chapatte, Thierry Roland, Roger Couderc.

Scénariste 
Fictions

Il a été co-scénariste sur plusieurs longs-métrages avec Bernard Revon et scénariste du long-métrage "Le jardin des simples" avec Mariem Hamidat et Thierry Bourcy.

Péripherie

Directeur-adjoint et cinéaste 
Centre de création cinématographique 

En 1985, il participe comme réalisateur et responsable technique avec Jean-Patrick Lebel et Claudine Bories, les fondateurs, à la création de « Périphérie », centre de création cinématographique situé en Seine-Saint-Denis. Il , magazine mensuel d’informations départementales sur France 3 entre 1985 et 1994. À partir de 1994, il réalise plusieurs courts-métrages dont La Flache, Allain Leprest, l’oiseau bleu granit et  à l’image à Périphérie. En 2000, il  collective  d’insertion professionnelle les « Portraits de Montillet » (réinsertion des habitants au chômage longue durée de la Cité Montillet au Blanc-Mesnil), et  avec Jean Patrick Lebel dans le cadre de l’exposition universelle « Images 2004 ».

Depuis 2004, il est directeur-adjoint de Périphérie, responsable de l’éducation à l’image à destination des jeunes et des enseignants. Il  - voyages, . Il a réalisé des films documentaires (Quelle classe ma classe, Les désorientés, On s'fait un film...) sur l'école pour France Télévisions et  (usage du téléphone portable dans les écoles primaires et secondaires) et des Observatoires Documentaires dans le milieu des entreprises, des institutions, des services publics. Il  au sein de Périphérie, du concept des Chroniques Documentaires qui est un ensemble de productions de films documentaires sous la forme d'une collection sur les transformations d'un territoire, en particulier la collection de courts métrages : Terrains de Jeux. Il . 

Depuis 2017, il est élu membre du conseil d'administration de la Cinémathèque du documentaire. Il .

Imaginem 
Il est . Il signe certains films documentaires en partenariat avec Imaginem .

Filmographie 
 1979 : Pronom, court-métrage S16mm avec Anne Petit-Lagrange, Jean-Pierre Klein, Jean-Yves Dubois, Philippe Troyon, Sylvaine Guillon
 1980 : Errances, court-métrage  avec Corinne Dacla, Étienne Draber, Jef Kerlan
 1985 : FIT les nouveaux métiers, LASER DISK Cité des Sciences (avec l'IDHEC et l'école Saint Sabin : Laurent Cantet, Brigitte Tijou...)
 1986 - 1994 : L’antenne est à nous, 80 Magazines TV  - France 3 avec Laurent Bourdon [diffusion mensuelle de 1986 à 1994]
1991 - La beauté du geste : Séance - Swing ! Films expérimentaux : décomposition du mouvement
 1995 : La Flache, court-métrage  avec André Wilms, Dany Boon, Sophie Duez, Ambre Foulquier, Étienne Draber
 1995 : Allain Leprest, l’oiseau bleu-granit, film documentaire
 1999 : On s’fait un film, film documentaire - France 3
 2000 : Voyages à Venise, film documentaire - Télé Création Citoyenne
 2002 : Florence, le balcon de la vie, film documentaire
 2007 : Quelle classe, ma classe !, film documentaire - France 5
 2009 : L'Apprentie et la Vie, film documentaire - Telessonne TV
 2010 : Cellulogrammes, film documentaire - France 5 Éducation 
 2011 : Les Désorientés, film documentaire - France Ô - Médiapart TV
 2012 : Les Regards qui content, film documentaire
 2014 : Vies d'ici, vues d'ici, film documentaire collectif
 2015 : L'Écorce du monde, un regard sur l'œuvre de Jacqueline Lerat, film essai poétique
 2016 : Nos vies minuscules, film essai poétique
 2018 : Histoire partagée, [Film Doc Portraits] [Association Vivre et Devenir]

Bibliographie 
 Jusqu’aux rives du monde, coécriture avec Joseph Rossetto. Livre DVD Philippe Lacadée et Joseph Rossetto, Striana Editions, France 5, Diffusion FNAC
 Les Enjeux du regard #1, éducation à l’image pour quoi faire ?, avec Marie José Mondzain, Jacques Rancière, Jean Louis Comolli, Emmanuel Burdeau, Jean Pierre Daniel 
 Je suis debout, Jacqueline Lerat, de Joseph Rossetto. Editions Mercier & Associés - DVD : L’écorce du monde, un regard sur l’œuvre de Jacqueline Lerat, film de Philippe Troyon
 Le mouvement décomposé Auteur(s) : collectif - Éditeur : Musée Du Breuil De Saint-Germain - Parution : 01/01/1979 - Le mouvement décomposé : Marey, Edgerton, Hans, Gioli, Lerisse, Wolf // Remerciements : film Philippe Troyon. Photographies, expositions. Chapelle de l’oratoire, Beaune 3 juillet - 30 août 1992. Musée du Breuil de Saint-Germain 18 septembre -  novembre 1992

Références

Liens externes 

Réalisateur français
Naissance en 1954
Lieu de naissance inconnu